Phlojodicarpus nudiusculus är en flockblommig växtart som beskrevs av Porphir Kiril Nicolai Stepanowitsch Turczaninow och Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser. Phlojodicarpus nudiusculus ingår i släktet Phlojodicarpus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nudiusculus